Le championnat de Turquie d'échecs est une compétition qui permet de désigner le meilleur joueur d'échecs de Turquie.

Vainqueurs 
Voici les vainqueurs officiels des championnats de Turquie organisés par la Fédération turque des échecs depuis 1962.
{| class="sortable wikitable"
!  Année !! Vainqueur
|-
| 1962 || 
|-
| 1963 || 
|-
| 1964 || 
|-
| 1965 || 
|-
| 1966 || 
|-
| 1967 || 
|-
| 1968 || 
|-
| 1969 || 
|-
| 1970 ||
|-
| 1971 || 
|-
| 1972 || 
|-
| 1973 || 
|-
| 1974 || 
|-
| 1975 ||
|-
| 1976 || 
|-
| 1977 ||
|-
| 1978 ||
|-
| 1979 || 
|-
| 1980 || 
|-
| 1981 || 
|-
| 1982 || 
|-
| 1983 ||
|-
| 1984||	
|-
| 1985 || 
|-
| 1986 || 
|-
| 1987 ||
|-
| 1988 ||
|-
| 1989 ||
|-
| 1990 ||
|-
| 1991 ||
|-
| 1992 || 
|-
| 1993 || 
|-
| 1994 ||
|-
| 1995 || 
|-
| 1996 ||
|-
| 1997 ||
|-
| 1998 || 
|-
| 1999 || 
|-
| 2000 || 
|-
| 2001 || 
|-
| 2002 || 
|-
| 2003 ||
|-
| 2004 || 
|-
| 2005 || 
|-
| 2006 || Mikhaïl Gourevitch
|-
| 2007 || 
|-
| 2008 ||Mikhaïl Gourevitch
|-
| 2009 ||Mustafa Yılmaz
|-
| 2010 || 
|-
| 2011 ||  
|-
| 2012 ||
|-
| 2013 || 
|-
| 2014 ||
|-
| 2015 ||
|-
| 2016 || Mert Erdogdu 
|-
| 2017 ||  
|-
| 2018 || Cemil Gulbas 
|-
| 2019 || Vahap Sanal 
|-
| 2020 || Vahap Sanal
|-
| 2021 || 
|-
| 2022 || Mustafa Yilmaz
|}

Vainqueur du championnat féminin 
{| class="sortable wikitable"
!  Année !! Vainqueur féminine
|-
|1971 ||
|-
|1972 ||
|-
|1973 ||
|-
|1974 ||
|-
|1975 ||
|-
|1976 ||
|-
|1977 ||
|-
|1978 ||
|-
|1979  ||
|-
|1980 ||
|-
|1981 ||
|-
|1982 ||
|-
|1983 ||
|-
|1984 ||
|-
|1985  ||
|-
|1986 ||
|-
|1987  ||
|-
|1988 ||
|-
|1989 ||
|-
|1990 ||
|-
|1991 ||
|-
|1992 ||
|-
|1993 ||
|-
|1994 ||
|-
|1995 ||
|-
|1996 ||
|-
|1997 ||
|-
|1998 ||
|-
|1999 ||
|-
|2000 ||
|-
|2001 ||
|-
|2002 ||Betul Cemre Yildiz
|-
|2003 ||Betul Cemre Yildiz
|-
|2004 ||Betul Cemre Yildiz
|-
|2005 ||Betul Cemre Yildiz
|-
|2006 ||Betul Cemre Yildiz
|-
|2007 ||
|-
|2008 || Ekaterina Atalik
|-
|2009 ||Betul Cemre Yildiz
|-
|2010 || Betul Cemre Yildiz
|-
|2011  ||Betul Cemre Yildiz
|-
|2012 ||Kubra Ozturk
|-
|2013 ||Betul Cemre Yildiz 
|-
|2014 || Betul Cemre Yildiz
|-
|2015 ||Betul Cemre Yildiz
|-
|2016 || Ekaterina Atalik
|-
|2017 || Betul Cemre Yildiz
|-
|2018 || Ekaterina Atalik
|-
|2019 || Betul Cemre Yildiz Kadioglu
|-
|2020 || Ekaterina Atalik
|-
|2021 || 
|-
|2022 || Ekaterina Atalik
|}

Notes et références 

Échecs
Turquie